Nom antic del riu Sava afluent del Danubi.
 Nom antic del riu Savone a la Campània.